Орландо Мигель (; 18 июля 1969, Гавана, Куба) — кубинский и мексиканский актёр театра и кино.

Биография 
Родился 18 июля 1969 года в Гаване. В 1990-е годы переехал в Мексику и принял участие в культовом телесериале Узы любви. Телесериалы «Ад в маленьком городке» и «Личико ангела» также являются культовыми. Всего снялся в 20 работах в кино и телесериалах как на Кубе, так и в Мексике. Был номинирован на премии Mara и Palmas de Oro и всегда побеждал.

Фильмография 
1.
Земля королей (сериал, 2014 — …)
Tierra de Reyes … Jack Malkovich

2.
Королева сердец (сериал, 2014)
Reina de corazones … Julio César Blanco

3.
Женщины на пределе (сериал, 2010—2011)
Mujeres al limite … Gerardo Morales

4.
Росарио Тихерас (сериал, 2010)
Rosario Tijeras … Mr. Robinson

5.
Сальвадор – спаситель женщин (сериал, 2009)
Salvador de Mujeres

6.
В последний момент (сериал, 2007 — …)
Tiempo final … Agente Rodríguez

7.
Помеченные желанием (сериал, 2007)
La marca del deseo … Alfredo Pardo

8.
Лорена (сериал, 2005)
Lorena … Gerardo Ferrero

9.
Ангел-хранитель (сериал, 2003—2004)
Ángel de la guarda, mi dulce compañía … Fernando Azula

10.
Месть (сериал, 2002)
La Venganza … Felipe Rangel

11.
Команда спасения (сериал, 2002)
Cómplices al rescate … Pepe

12.
Личико ангела (сериал, 2000—2001)
Carita de ángel … Emmanuel

13.
Мечты юности (сериал, 1999 — …)
DKDA: Sueños de juventud … Jerónimo

14.
Мальчик, пришедший с моря (сериал, 1999)
El niño que vino del mar … Enrique Cyceres de Ribera

15.
Свет на пути (сериал, 1998)
Una luz en el camino … Miguel

16.
Анхела (сериал, 1998)
Ángela … Pedro Solórzano Mateos

17.
Ад в маленьком городке (сериал, 1997)
Pueblo chico, infierno grande … Palemón Morales

18.
Чужие чувства (сериал, 1996)
Sentimientos ajenos … Darío

19.
Узы любви (сериал, 1995 — …)
Lazos de amor … Osvaldo Larrea

20.
Женщина, случаи из реальной жизни (сериал, 1985 — …)
Mujer, casos de la vida real

Ссылки 
 Подробная биография
 Официальная страничка в Твиттере
 Досье с фильмографией на КиноПоиск

Актёры по алфавиту
Актёры Кубы
Актёры Мексики
Актёры озвучивания Кубы
Актёры озвучивания Мексики
Лауреаты премии Mara
Лауреаты премии Palmas de Oro